De Buisonjé ist der Familienname von:
Paul de Buisonjé (* 1925), niederländischer Paläontologe
Xander de Buisonjé (* 1973), niederländischer Sänger